Mal Cukal kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Maja e Cukalit, bergstopp, Shkodër prefektur, 
 Mali i Cukalit, berg, Shkodër prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar